Grafenstein heißen folgende geographische Objekte:

 Grafenstein (Kärnten), Gemeinde in Österreich 
 Grafenstein (Marktredwitz),  Ortsteil der Großen Kreisstadt Marktredwitz
 Grabštejn (Grafenstein), Ortsteil der Gemeinde Chotyně, Okres Liberec, Tschechien
 Schloss Grafenstein in Kärnten 
 Burg Grabštejn (Grafenstein), Burg in Böhmen
 Gravensteen, die Burg der Grafen von Flandern in Gent

Grafenstein ist der Familienname folgender Personen:
 von Grafenstein, bayerisches Adelsgeschlecht

 Anton von Grafenstein (1780–1854), deutscher Heimatpfleger
 Ben von Grafenstein (* 1975), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Eduard von Grafenstein
 Franz Anton Grafenstein (1717–um 1780), österreichischer Tiermaler

Siehe auch
 Gravenstein
 Gräfenstein
 Altgrafenstein
 Burggrafenstein